Ra je lahko:
 kratica za radij
 Ra - bog v staroegipčanski mitologiji

Glej tudi 
 RA
 Raa

Zunanje povezave